CBT est un sigle qui peut signifier :

 Complete binary tree (en français, arbre binaire complet), un type d'arbre binaire en informatique ;
Change block tracking : En informatique, technologie de sauvegarde incrémentielle pour les machines virtuelles
 Cognitive behavioral therapy (en français, thérapie cognitivo-comportementale) ;
 Computer-based TOEFL, une version informatisée du Test of English as a Foreign Language ;
 Computer based training (en français, enseignement assisté par ordinateur) ; 
 Closed beta test (en français, version bêta fermée), une version d'essai d'un logiciel en phase de test par des personnes sélectionnées avant sa sortie officielle ;
 Comic Book Tar, un format de fichier compressé utilisé pour les bandes dessinées numérisées.
 C.B.T Italia (Construction Bicyclette Tardivo), une entreprise italienne de production de cadres pour vélos de route ;
 Cock and ball torture (en français, torture des organes génitaux masculins), une pratique sexuelle BDSM sadomasochiste.

Abréviation
Sigle de 3 caractères